AOS или AoS может означать:
 American Orchid Society
Axapta Object Server
 Active Object System
 Data General AOS (Advanced Operating System) — дисковая операционная система фирмы Data General
 Aeon of Strife - популярная карта(мод) к игре Starcraft, послужившая прародителем жанра MOBA